Пронькин — фамилия; имеет женскую форму Пронькина.
 Пронькин, Иван Тимофеевич (1911—1992) — советский передовик сельскохозяйственного производства, бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Пронькин, Тимофей Владимирович (род. 1974) — российский певец, танцор, участник группы «Hi-Fi».

См. также 
 Пронькино